Ми́кконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Микконен, Суви (род. 1988) — финская тхэквондистка.
 Микконен, Юхо (род. 1990) — финский лыжник.